Thomas Preston puede referirse a:
Thomas Preston (1585-1655), I vizconde de Tara, militar irlandés participante en las guerras confederadas de Irlanda;
Thomas Preston, militar británico, participante en la masacre de Boston de 1770;
Thomas Preston (1824-1891), sacerdote católico estadounidense, fundador de las Hermanas de la Divina Compasión;
Thomas Preston (1928-2012), jugador de póquer profesional conocido como Amarillo Slim.